Мартыновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Мартыновское сельское поселение — входит в Панинский район, Воронежская область
 Мартыновское сельское поселение — входит в Сафакулевский район, Курганская область
 Мартыновское сельское поселение — входит в Краснохолмский район, Тверская область

См. также
 Мартыновское муниципальное образование